Guerra gótica puede referirse a los siguientes conflictos militares entre los Imperios romano y bizantino y los pueblos godos:

 Guerra gótica (248-253). Batallas y saqueos llevados a cabo por los godos y sus aliados en el Imperio romano.
 Guerra gótica (262-269). Godos greutungos y tervingios contra el Imperio romano.
 Guerra gótica (332). Campaña de Constantino II contra los godos tervingios al norte del Danubio.
 Guerra gótica (367-369). Campaña de Valente contra los godos tervingios.
 Guerra gótica (376-382). Tervingios y greutungos contra el Imperio romano de Oriente.
 Guerra gótica (395-398). Los godos de Alarico contra el Imperio romano de Oriente y el de Occidente.
 Guerra gótica (401-403). Los godos de Alarico contra Imperio romano de Occidente.
 Guerra gótica (408-416). Los visigodos contra Imperio romano de Occidente.
 Guerra gótica (458). Visigodos de Teodorico II contra el Imperio romano de Occidente de Mayoriano.
 Guerra gótica (461-476). Visigodos de Teodorico II y su sucesor Eurico contra el Imperio romano de Occidente.
 Guerra gótica (535-554). Ostrogodos contra el Imperio bizantino de los ejércitos de Belisario y Narsés.